Staffan Söderblom ist der Name folgender Personen:

* Staffan Söderblom (Diplomat) (1900–1985), schwedischer Diplomat  
 Staffan Söderblom (Schriftsteller) (* 1947), schwedischer Schriftsteller